Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Laura Pous Tió (secondo turno)
 Vilmarie Castellvi (secondo turno)
 Kateřina Böhmová (ultimo turno)
 Conchita Martínez Granados (primo turno)

 Zsófia Gubacsi (primo turno)
 Eva Birnerová (ultimo turno)
 Paula Garcia (secondo turno)
 Ljudmila Skavronskaja (primo turno)

Qualificati 

 Ágnes Szávay
 Rosa María Andrés Rodríguez

 Erica Krauth
 Julie Ditty

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005